210147 Zalgiris è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2006, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0707381 UA e da un'eccentricità di 0,0633512, inclinata di 4,11002° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Zalgiris
Corpi celesti scoperti nel 2006